Ulisse steht für:

 Originaltitel des Monumentalfilms Die Fahrten des Odysseus (1954)
 Ulisse contro Ercole, Originaltitel von Herkules, der Sohn der Götter, italienischer Abenteuerfilm (1962)
 Ulisse (Oper), Oper von Luigi Dallapiccola (1968)
 Ulisse – Il piacere della scoperta, italienische Fernsehsendung

Siehe auch:
 Ulysse
 Ulysses (Begriffsklärung)